Èfira (nimfa)
 Èfira (ciutat): Actualment és la ciutat de Corint.
 Èfira (biologia), larva de medusa